HMAS Paluma je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMQS Paluma
 HMAS Paluma (1941)
 HMAS Paluma (1946)
 HMAS Paluma (A 01)

Glej tudi 
 razred paluma

Paluma